A 2008-as labdarúgó-Európa-világbajnokság C csoportjának mérkőzéseit 2008. június 9-étől 17-éig játszották. Hat csoportmérkőzést játszottak két svájci városban, Zürichben és a fővárosban Bernben. A csoportban Franciaország, Hollandia, Olaszország és Románia szerepelt.

A torna idején az Élő-pontrendszer szerint a franciák a 2., az olaszok az 1., a hollandok a 4., míg a románok a 8. helyen álltak, ez volt az úgynevezett halál-csoport.

Mindazonáltal a négy csapat játéktudása ellenére a C csoport volt az egyetlen, amelyből egy nemzet sem jutott a negyeddöntőkön túl.
A Hollandia volt az első csapat a csoportból, amelyik továbbjutott, a világbajnokoki címvédő Olaszországot 3–0-ra verték meg. A második mérkőzésükön Franciaországot 4–1-re. A franciák nehéz pozícióban voltak, már a csoport nyitómérkőzésén is döntetlent játszottak Románia ellen.
Olaszország a másodikként jutott tovább, miután az utolsó mérkőzésen Franciaországot 2–0-ra legyőzték. A franciák védője Éric Abidal piros lapot kapott a Luca Toni elleni, a tizenhatoson belül elkövetett szabálytalanságáért. A büntetőt Andrea Pirlo értékesítette. Majd a második félidőben Daniele De Rossi szabadrúgásból állította be a végeredményt. Mivel az olasz győztek így a románoknak meg kellett volna vernie Hollandiát, hogy továbbjussanak, de ez nem így történt mert Klaas-Jan Huntelaar és Robin van Persie góljával a hollandok nyertek.

A csoportból Hollandia és Olaszország jutott tovább. A mérkőzéseken összesen 14 gól esett.

Végeredmény

Románia – Franciaország

Hollandia – Olaszország

Olaszország – Románia

Hollandia – Franciaország

Hollandia – Románia

Franciaország – Olaszország

D-Ccsoport

ca:Campionat d'Europa de futbol 2008#Grup C